Oscar Cruz puede hacer referencia a:
Óscar V. Cruz, (1934-2020),  arzobispo católico y abogado canónico filipino.
Oscar Cruz Barney, (1970-), abogado mexicano.
Oscar Cruz (1979-),  poeta cubano.
Óscar Cruz López (1987-), político mexicano.